Ван Варенберг, Бьянка (род. 1990) — актриса, дочь Жан-Клода Ван Дамма, псевдоним Бьянка Бри
 Ван Варенберг, Жан-Клод Камиль Франсуа (род. 1960) — спортсмен и актёр, известный как Жан-Клод Ван Дамм
 Ван Варенберг, Кристофер (род. 1987) — актёр, сын Жан-Клода Ван Дамма

См. также 
 Варенберг